

Geografia
In Australia:
Ascot (Queensland)
Ascot (Victoria)
Ascot (Australia Occidentale)

In Canada:

Mont-Bellevue (Québec) (ex Ascot)
Ascot Corner (Québec)

Nel Regno Unito:
Ascot, nel Berkshire

Altri usi
Ippodromo di Ascot, ippodromo situato ad Ascot, nel Berkshire
Ascot Gold Cup, corsa ippica che si svolge nel suddetto ippodromo
Honda Ascot, automobile prodotta dalla Honda dal 1989 al 1997
Honda Ascot (motocicletta), motocicletta prodotta dalla Honda dal 1982 al 1984
Ascot, capo d'abbigliamento chiamato anche Plastron
Ascot, azienda italiana attiva in particolare nel settore delle telecomunicazioni

Pagine correlate 
 Ascott